Юлия Олеговна Прилучная (24 февраля 1986) — российская футболистка, полузащитница.

Биография 
С 2003 года выступала на взрослом уровне за клуб «Нева» (Санкт-Петербург). В 2003 и 2004 годах становилась бронзовым призёром первой лиги, в 2005 году со своим клубом играла в высшей лиге. В 2006 году, после расформирования «Невы» перешла в другой петербургский клуб высшей лиги — «Аврора». С 2007 года в течение нескольких лет играла в первом дивизионе за петербургскую «Искру», последние матчи провела в 2010 году.

В дальнейшем играла за клубы Петербурга по футболу и мини-футболу на уровне чемпионата города, была одним из лучших бомбардиров мини-футбольных соревнований.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru

Футболистки России
Игроки ЖФК «Нева»
Игроки ЖФК «Аврора»